Nørremark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørremark (Bedsted Sogn) – en bebyggelse i Bedsted Sogn
 Nørremark (Bjolderup Sogn) – en bebyggelse i Bjolderup Sogn
 Nørremark (Christian Sogn) – en bebyggelse i Christians Sogn
 Nørremark (Gislev Sogn) – en bebyggelse i Gislev Sogn
 Nørremark (Hammelev Sogn) – en bebyggelse i Hammelev Sogn
 Nørremark (Hatting Sogn) – en bebyggelse i Hatting Sogn
 Nørremark (Ibsker Sogn) – en bebyggelse i Ibsker Sogn
 Nørremark (Jebjerg Sogn) – en bebyggelse i Jebjerg Sogn
 Nørremark (Løgumkloster Sogn) – en bebyggelse i Løgumkloster Sogn
 Nørremark (Marstal Sogn) – en bebyggelse i Marstal Sogn
 Nørremark (Nebsager Sogn) – en bebyggelse i Nebsager Sogn
 Nørremark (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn
 Nørremark (Skårup Sogn) – en bebyggelse i Skårup Sogn
 Nørremark (Stenderup Sogn) – en bebyggelse i Stenderup Sogn
 Nørremark (Sunds Sogn) – en bebyggelse i Sunds Sogn
 Nørremark (Tiset Sogn) – en bebyggelse i Tiset Sogn
 Nørremark (Toftlund Sogn) – en bebyggelse i Toftlund Sogn
 Nørremark (Vejen Sogn) – en bebyggelse i Vejen Sogn
 Nørremark (Viuf Sogn) – en bebyggelse i Viuf Sogn
 Nørremark (Svendborg Kommune) – bebyggelse i Ulbølle Sogn og Vester Skerninge Sogn i Svendborg Kommune
 Nørremark (Visby Sogn) – en gård i Visby Sogn (Tønder Kommune), øst for Visby, på det tyske målebordsblad fra 1888: Nörregaard